Essence – uno dei primi nomi del gruppo musicale Smokie
 Essence – periodico statunitense
 Essence – album di Lucinda Williams del 2001
 Essence – singolo di Wizkid del 2021